

Patronyme 
 Sumiko Fuji (1945-), actrice japonaise.

Lieux 

 Mont Fuji, la montagne la plus haute du Japon,
 Fuji (Fuji-Shi), une ville du Japon,
 Fuji, un fleuve du Japon,
 Fuji Speedway, un circuit automobile;

Entreprises japonaises 
 Fujifilm, la marque de film photo et fabricant d'appareils photos et caméras numériques ;
 Fuji Electric,
 Fuji Heavy Industries ;
 Fuji Television ;
 Fuji Xerox, entreprise commune de Fujifilm et Xerox en Asie ;
 Fuji, une marque de bicyclettes ;
 Fuji Bank, qui a fusionné avec Mizuho Bank en 2002.

Navire 
 Fuji (cuirassé), cuirassé japonais, il prit part à la bataille de la mer Jaune le  ;
 Fuji, brise-glace et navire de recherche antarctique du ministère de l'Éducation au Japon.

Autres 
 La pomme Fuji
 Fuji, un personnage du manga Kenshin le vagabond.
 Fuji, une technique d'art divinatoire taoiste

Voir aussi 
 Fujitsu, entreprise japonaise de semi-conducteurs.